Torsión, en matemáticas, puede hacer referencia a:

 La torsión en álgebra.
 La torsión de una conexión.
 La torsión de una curva.

Asimismo, en ingeniería mecánica y estructural, puede referirse a:

 La barra de torsión.
 El coeficiente de torsión. 
 El péndulo de torsión. 
 El resorte de torsión.
 La torsión mecánica.

También, en física, puede hacer referencia a:

 El campo de torsión.
 El experimento de la balanza de torsión.

Además, en medicina, puede referirse a:

 La torsión gástrica.
 La torsión testicular.